GER puede referirse a:

 la Gran Enciclopedia Rialp; o
 el Aeropuerto Rafael Cabrera (Cuba), en su código IATA.

Siglas